Björke socken kan syfta på:

 Björke socken på Gotland
 Norra Björke socken i Västergötland
 Södra Björke socken i Västergötland